André Higelin (ur. 26 kwietnia 1897 w Miluzie, zm. 21 czerwca 1981 w Miluzie) – francuski gimnastyk, medalista olimpijski z Paryża i Antwerperii.

Linki zewnętrzne 
 

Francuscy gimnastycy sportowi
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Urodzeni w 1897
Zmarli w 1981
Ludzie urodzeni w Miluzie